Acrenhydrosoma är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Lang 1944. Acrenhydrosoma ingår i familjen Cletodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Acrenhydrosoma